Тенексо има више значења:

 Тенексо (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тенексо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику